Базоркин — ингушская фамилия. Известные носители:
 Базоркин, Бунухо Фёдорович (1830—1906) — военный.
 Базоркин, Ибрагим Бунухоевич (? — 1948) — писатель.
 Базоркин, Идрис Муртузович (1910—1993) — писатель.
 Базоркин, Мочко Бейсарович (1820—1891) — полковник российской армии.
 Базоркин, Мурат Муртузович (1902—1967) — историк, археолог.